Нижче наведено список 261 муніципалітетів департаменту Морбіан.

Морбіан

Морбіан